Charade (lettergrepenraadsel), een lettergrepenraadsel waarbij een meerlettergrepig woord moet worden geraden.
Film
Charade (1953), een film van Roy Kellino
Charade (1963), een film van Stanley Donen